100 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Eliminacje i półfinały miały miejsce 9 sierpnia, a finał konkurencji 10 sierpnia.

Mistrzem olimpijskim został 18-letni Kyle Chalmers i zdobył tym samym pierwszy złoty medal w tej konkurencji dla Australii od 1968 roku, kiedy zwyciężył Michael Wenden. Na półmetku wyścigu Chalmers był siódmy, ale dzięki znakomitemu finiszowi wyprzedził pozostałych zawodników i czasem 47,58 ustanowił nowy rekord świata juniorów. Srebrny medal wywalczył Belg Pieter Timmers, który pobił rekord swojego kraju, uzyskawszy czas 47,80. Trzecie miejsce zajął broniący tytułu mistrza olimpijskiego Amerykanin Nathan Adrian (47,85).

Prowadzący po pierwszych 50 metrach Kanadyjczyk Santo Condorelli z czasem 47,88 znalazł się tuż za podium, ze stratą 0,03 s do Adriana. Piąty był Duncan Scott z Wielkiej Brytanii, który wyrównał rekord swojego kraju, ustanowiony w eliminacjach (48,01), podczas gdy Amerykanin Caeleb Dressel zajął szóste miejsce (48,02). Faworyt wyścigu Australijczyk Cameron McEvoy, który cztery miesiące wcześniej uzyskał najlepszy w historii wynik w stroju tekstylnym (47,04), w finale uplasował się na siódmej pozycji (48,12). Na ostatnim miejscu w finale znalazł się reprezentant gospodarzy Marcelo Chierighini (48,41).

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 

Legenda: WJ – rekord świata juniorów, NR – rekord kraju

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2 

Legenda: WJ – rekord świata juniorów

Finał 

Legenda: WJ – rekord świata juniorów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Finał konkurencji w serwisie YouTube 

100 m stylem dowolnym mężczyzn